Longhua kan syfta på:
 Longhua, Chengde – härad i Hebei-provinsen
 Longhua, Haikou – stadsdistrikt i Haikou, Hainan-provinsen
 Longhua (köpinghuvudort i Kina, Chongqing Shi, lat 29,21, long 106,21)
 Longhua (köpinghuvudort i Kina, Fujian Sheng, lat 25,34, long 118,65)
 Longhua (sockenhuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 22,66, long 114,01)

WP:Projekt Kina